Smokówka – dawny zaścianek i leśniczówka w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa
 Smokówka – część wsi w gminie Sułkowice, w powiecie krakowskim , w województwie małopolskim
 Smokówka – przysiółek wsi w gminie Strzyżówm w powiecie strzyżowskim, w województwie podkarpackim
 Smokówka – skała w Dolinie Szklarki na Wyżynie Olkuskiej
 Smokówka – wzniesienie na Pogórzu Strzyżowskim